Deutsche Volleyball-Bundesliga steht für:

 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Männer), für Männer
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen), für Frauen